Ђурђево може бити:

 Ђурђево (Жабаљ), насељено место у општини Жабаљ
 Ђурђево (Рача), насељено место у општини Рача